A Catalunya:
Castell d'Almenara (Pilar d'Almenara): torre coneguda també com el Pilar d'Almenara, situada a Agramunt (Urgell)
 Al País Valencià:
Castell d'Almenara: fortalesa musulmana del  situada a Almenara (Plana Baixa)